Jesús García peut désigner :
 Jesús García (1952-), un ancien joueur mexicain de basket-ball ;
 Jesús García Pitarch (1963-), un footballeur et directeur sportif espagnol.